Мигула, Мігула (XVII ст.) — гетьман Правобережної України (1685-бл.1692).

Був обраний гетьманом на місце Куницького в Немирові в 1685 році, при затвердженні Яном Собєським. Мигула був незадоволений захистом польських кордонів від турків і татар вступив в змову з запорожцями, намагаючись з їх допомогою розповсюдити свої володіння і на Лівобережжі. Мазепа перехопив гінця Мигули з листом до кошового Григорія Сагайдачного, доніс про все в Москву, що відіслала до кордонів Січі військо та попередивши таким чином можливість спільного виступу запорожців з Мигулою, якого невдовзі вбили в одному з боїв.

Після його загибелі гетьманом був обраний Самусь Самійло.

Відзначився в багатьох битвах проти турків, особливо поблизу Кам'янця-Подільського.

Посилання 
 Дмитрий Николаевич Бантыш-Каменский. История Малой России  22 гл. 165 с. 

Персоналії за алфавітом
Гетьмани України